

Culture et société 
 Le puy-de-dôme est un vin français d'indication géographique protégée.

Toponyme 

 le puy de Dôme, un volcan d'Auvergne ;
 le Puy-de-Dôme, un département en région Auvergne-Rhône-Alpes.